Tomi steht für

 Tōmi, japanische Stadt
 Tomoi oder Tomis, antike Hafenstadt am Schwarzen Meer. In der Spätantike hieß die Stadt Constantiana, heutiger Name ist Constanța [].
 Tomi (Fluss), Fluss in der Zentralafrikanischen Republik 
 Tomi ist die sogenannte "eiserne" Stadt und zentraler Handlungsort in dem Roman "Die letzte Welt" von Christoph Ransmayr aus dem Jahr 1988.

Tomi ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Tomi (* 1943), deutscher Mathematiker
 Ingo Tomi (* 1976), deutscher Schauspieler
 Vicente Ehate Tomi (* 1968), äquatorialguineischer Politiker

Tomi ist der Vorname oder Rufname von
 Tomi Ungerer (1931–2019), elsässischer Grafiker
 Tomi Correa (eigentlich Tomás Esteban Correa Miranda; * 1984), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Tommi, Tommy, Thomy